Trehøje kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Trehøje (Aggersborg Sogn) – et areal i Aggersborg Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Trehøje (Asnæs Sogn) – en bebyggelse i Asnæs Sogn, Odsherred Kommune
 Trehøje (Herning Kommune) – et bakkeområde i Herning Kommune
 Trehøje Kommune – en tidligere kommune, nu del af Herning Kommune
 Trehøje (Hørby Sogn) – en bebyggelse i Hørby Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Trehøje (Mørke Sogn) – et areal i Mørke Sogn, Syddjurs Kommune
 Trehøje (Skjern Sogn) – en bebyggelse i Skjern Sogn, Viborg Kommune
 Trehøje (Stenild Sogn) – et areal i Stenild Sogn, Rebild Kommune
 Trehøje (Tved Sogn) – et areal i Tved Sogn, Syddjurs Kommune
 Trehøje (Vistoft Sogn) – et areal i Vistoft Sogn, Syddjurs Kommune
 Trehøje (Vordingborg Sogn) – landbrugsejendom i Vordingborg Sogn, Vordingborg Kommune